Zöttl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zöttl (1936–2020), österreichischer Kunstgießer
 Heinz W. Zöttl (1927–2016), deutscher Bodenkundler
 Herwig Zöttl (* 1972), österreichischer Politiker (FRITZ)
 Johann Zöttl, bayerischer Landwirt und Politiker
 Joseph Zöttl, deutscher Bierbrauer
 Klaus Zöttl (* 1943), deutscher Künstler
 Wolfram Zöttl (* 1969), österreichischer Kameramann, Medienschaffender